Cachoeiro peut faire référence à:

 Cachoeiro de Itapemirim, une municipalité de l'État d'Espírito Santo au 
 Le Cachoeiro Futebol Clube, un club de football basé dans la ville ci-dessus
 Microrégion de Cachoeiro de Itapemirim, microrégion

Homonymie de toponyme